Аро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 45 км на північ від Безансона, 12 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 64 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 151,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Аро на сайті французького Національного інституту географії
 Аро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона